Невья́нский Рыбзаво́д — посёлок в Невьянском городском округе Свердловской области (Россия).

Расположен на западном берегу озера Таватуй примерно в 40 км к северо-западу от центра Екатеринбурга и в 41 км к югу от Невьянска. Ближайшие населённые пункты — Калиново и Приозёрный. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Таватуй — 3 км.

Население

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Невьянского городского округа